JNI est un sigle qui peut désigner :
 Java Native Interface, en informatique, une bibliothèque logicielle.

JNI est un code qui peut désigner :
 , un ancien aéroport domestique à Junin, en Argentine, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports